Antropònims:
 Cels (nom), nom propi
 Cels (sobrenom), sobrenom romà de la gens Pàpia
 Biografies:
 Cels (emperador), emperador romà
 Cels (filòsof), filòsof grec
 Cels (poeta), poeta epicuri 
 Cels Albinovà, secretari de Neró 
 Apuleu Cels, metge de Sicília
 Arrunci Cels, gramàtic llatí de la gens Arrúncia que va comentar el Formió de Terenci
 Juli Cels, tribú militar 
 Juli Cels (erudit), erudit grec del segle VII 
 Juventi Cels, jurista roma 
 Publi Juventi Cels Tit, jurista romà 
 Publi Mari Cels, magistrat romà
 Luci Publici Cels, cònsol romà l'any 113
 Cels, fill de Paulí de Nola
 Aule Corneli Cels, metge romà